Schlittgen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schlittgen (1859–1930), deutscher Maler
 Rainer Schlittgen, deutscher Mathematiker und emeritierter Hochschullehrer (Universität Hamburg)